Eurydice (Eurydike, Oudgrieks: ) kan verwijzen naar:

Griekse mythologische personen
 Eurydice (mythologie), bruid van de zanger Orpheus
 Eurydice (van Thebe), vrouw van koning Creon van Thebe
 Eurydice (van Argos), vrouw van koning Akrisios van Argos en moeder van Danaë
 Eurydice, dochter van Pelops en Hippodameia, echtgenoot van Electryon
 Eurydice, dochter van Amphiaraos en Eriphyle

Historische personen
 Eurydice I van Macedonië, tweede gemalin van koning Amyntas III van Macedonië
 Eurydice van Macedonië (336), vijfde echtgenote van Philippus II van Macedonië
 Eurydice II van Macedonië, echtgenote van Philippus III van Macedonië
 Eurydice (vrouw van Ptolemaeus), derde echtgenote van Ptolemaeus I

Overige
 Eurydice (onderzeeboot), een voormalige Franse onderzeeboot
 Eurydice netwerk, het Europese netwerk dat gegevens over het onderwijs in Europa verzamelt en publiceert
 Eurydice (geslacht), een geslacht van pissebedden